

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Mauricio Isla, (1988- ), footballeur chilien.

Toponymie
 Isla (aussi appelée Senglea) est une ville de l'est de Malte.

Cours d'eau
 
 une rivière située dans le Perthshire, en Écosse ;
 une rivière située dans le Moray, en Écosse.

Entreprise
 Isla Délice.
 Isla Mondial, filiale française du groupe Cevital.

Musique
 Isla, le projet musical de l’auteure-compositrice-interprète Julia Charler.

Homonymie
Homonymie de patronyme